Brian Wilson peut désigner :
 Brian Wilson (1942-), chanteur, bassiste et parolier américain ;
 Brian Wilson (1948-), homme politique écossais ;
 Brian Wilson (1982-), joueur américain de baseball ;
 Brian Wilson, joueur américain de tennis.